Григо́рий Ковале́нко:
 Коваленко, Григорий Алексеевич (1868—1937) — украинский и советский писатель, художник, этнограф, театрал и издатель.
 Коваленко, Григорий Борисович (род. 1953) — российский государственный деятель.
 Коваленко, Григорий Васильевич (1915—1988) — Герой Советского Союза.
 Коваленко, Григорий Иванович (1911—1958) — полный кавалер ордена Славы.
 Коваленко, Григорий Игнатович (1911—1969) — Герой Социалистического Труда.